Нуево Камарго има више значења:

 Нуево Камарго (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуево Камарго, Виљануева (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику